Jan Bos (schaatser), Nederlands schaatser (*1975)
 Jan Bos (1868-1920), burgemeester van o.a. Overschie en Schiebroek
 Jan Bos (1923-1995), burgemeester van o.a. Rhoon en Woerden
 Jan Bos (voetballer), Nederlands voetballer van Go Ahead Eagles en ADO Den Haag (*1969)